Az adatok az ezer főre jutó gépjárművek számát adják meg, illetve egyes országoknál az összes gépjármű számát is. A számba beletartoznak az autók, teherautók és buszok is, de a kétkerekűek, így a motorkerékpárok nem.

Lista

Jegyzetek 

Országlisták